Джуди Марте (; род. , Нью-Йорк) — американская актриса доминиканского происхождения.

Биография 
Джуди Марте родилась 12 апреля 1983 года в Нью-Йорке. Дебютировала на телевидении в 2000 году. Наиболее известна по ролям в фильмах «Юность Виктора Варгаса» и «На отшибе», а также в сериале «Нью-Йорк 22».

Фильмография

Награды и номинации

Примечания

Ссылки